Alekszandr Dmitrijevics Petrov (1794–1864) orosz sakkozó, sakkíró
 Alekszandr Petrovics Petrov (1876–1941) olimpiai ezüstérmes orosz birkózó
 Alekszandr Trofimovics Petrov (1925–1972) válogatott szovjet labdarúgó, olimpikon
 Alekszandr Pavlovics Petrov (1939–2001) olimpiai ezüstérmes, Európa-bajnok szovjet kosárlabdázó
 Alekszandr Vlagyimirovics Petrov (1986) orosz távolugró, olimpikon